Swana Mulunda est  chez les Lunda, une communauté vivant dans le sud de la République démocratique du Congo.

Notes et références 

Divinité africaine et afro-américaine
Divinité féminine